Archidiecezja lub archieparchia Tyru:
 archidiecezja Tyru – archidiecezja Kościoła melchickiego
 archieparchia Tyru – archidiecezja Kościoła maronickiego
 archidiecezja Tyru – historyczna archidiecezja łacińska, obecnie rzymskokatolicka stolica tytularna